Davis Cup 1996 beschrijft de 85e editie van het toernooi om de Davis Cup, het meest prestigieuze tennistoernooi voor landen dat sinds 1900 elk jaar wordt gehouden.

Frankrijk won voor de 8e keer de Davis Cup door in de finale Zweden met 3-2 te verslaan.

Wereldgroep 

Eerst genoemd team speelt thuis.

België 
België speelt in de Wereldgroep (zie ook hierboven).

België verloor in de eerste ronde en vervolgens ook de beslissingswedstrijd ter handhaving in de Wereldgroep. Na drie jaar in de Wereldgroep is het volgend jaar actief in de regionale groep 1.

Nederland 
Nederland speelt in de Wereldgroep (zie ook hierboven).

Nederland verloor in de eerste ronde maar won in de beslissingswedstrijd om degratie te voorkomen. Hiermee handhaafde Oranje zich in de Wereldgroep.